Nico Müller peut désigner :
 Nico Müller (né en 1992), pilote automobile suisse ;
 Nico Müller (né en 1993), haltérophile suisse.

Voir aussi